Grote Synagoge is de naam van meerdere synagoges, waaronder:
Grote Synagoge (Aden)
Grote Synagoge (Amsterdam), een voormalige synagoge, nu onderdeel van het Joods Historisch Museum
Grote Synagoge van Boedapest, grootste synagoge van Europa
Grote Synagoge van Brussel
Grote Synagoge (Danzig)
Grote Synagoge van Deventer
Grote Synagoge (Düsseldorf)
Grote synagoge (Łódź)
Grote Synagoge (Pilsen), op een na grootste synagoge van Europa
Grote Synagoge (Warschau)